Hotter than Hell Tour (Dua Lipa) - concerttour van Dua Lipa
 Hotter Than Hell Tour (Kiss) - concerttour van Kiss